Апертура Панамской футбольной лиги 2014 () — первая половина 41-го чемпионата Панамы по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Финальная фаза

1/2 финала 
Первые матчи были проведены 8 ноября, а ответные состоялись 16 ноября.

|}

Финал

Ссылки 
 Чемпионат Панамы 2014/2015 на rsssf.com
 Чемпионат Панамы 2014/2015 на soccerway.com

2014
Панама
2014 год в Панаме